La Gueldre (allemand : Geldern ; néerlandais : Gelderland) peut être :
 un ancien duché du Saint-Empire romain germanique : le duché de Gueldre ;
 une province des Pays-Bas : la Gueldre ;
 une ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Gueldre.

Voir aussi 
 Liste des comtes et ducs de Gueldre
 Guerre de Succession de Gueldre, guerre qui déchira le duché de Gueldre de 1371 à 1379
 Rose de Gueldre, le nom d'une viorne

Homonymie de toponyme